Caller’s Bane (; ранее известна как Scrolls ()) — тактическая ролевая игра, разработанная Mojang Studios. Игра сочетает в себе элементы из коллекционных карточных игр и традиционных настольных игр. Первоначально была задумана и разработана Якобом Порсером () вместе c Маркусом Перссоном. В Caller’s Bane используется игровой движок Unity, что позволяет запускать её на нескольких игровых платформах.

Разработка 
Scrolls была анонсирована 2 марта 2011 года, и является четвёртой по счёту игрой от студии Mojang. Открытое бета-тестирование началось 3 июня 2013 года.

Летом 2015 года Mojang объявила о закрытии проекта. С тех пор игра больше не разрабатывалась и не обновлялась, а работа серверов поддерживалась лишь год, до июля 2016 года.

Затем работа серверов была восстановлена и поддерживалась до 13 февраля 2018 года. После разработчики заявили о том, что планируют выпустить исполняемый файл сервера в открытый доступ для всего сообщества.

Выпуск 
11 декабря 2014 года Mojang закончили период бета-тестирования и выпустили игру на платформах PC, Mac и планшетах под Android. Условно бесплатная демоверсия доступна на сайте проекта.

Восприятие

Отзывы критиков 

Лучшая карточная игра 2013 года по версии портала Игромания.ру.

Примечания 

Mojang AB
Игры для Android